Александр Константинович Бокий (3 мая 1957, Лида, Белорусская ССР, СССР) — советский футболист и российский тренер.

Биография 
Воспитанник ДЮСШ Щучин.

Первая команда мастеров — «Химик» Гродно (1974—1975).

В первенстве СССР также играл за «Динамо» Ставрополь (1976—1977, 1981), московские команды «Динамо» (1978—1980), «Локомотив» (1982—1986), «Спартак» (1987—1989).

В 1990 году уехал в ЧССР, где отыграл два сезона за клуб Сигма Оломоуц.

Затем до марта 2001 был тренером (до 1994 — играющим) различных чешских клубов низших дивизионов: ФК «Тополчани», «Сигма» (Лукин), «Уникс» (Уничов), «Лерка» (Простеёв), «Оломоуц»

В начале июня 2000 возглавил клуб высшей лиги чемпионата Словакии Озета Дукла (Тренчин). Однако дебют в клубе был неудачным — в 1-м раунде Кубка Интертото «Дукла» уступила латвийскому «Динабургу». В начале ноября 2000 уволен за низкие результаты — по итогам 15 игр клуб занимал последнее место в турнирной таблице, одержав всего 3 победы.

Вернувшись в Россию, работал главным тренером «Спартака» Щёлково (2003), заместителем генерального директора по селекционным вопросам «Зенита» Санкт-Петербург (июль 2004 — август 2005), селекционером «Спартака» Москва (сентябрь 2005 — сентябрь 2006), селекционером «Зенита» (сентябрь 2006 — декабрь 2007), спортивным директором «Зенита» (декабрь 2007 — декабрь 2008). С января 2008 — тренер ФК «Химки».

30 июня 2016 года назначен помощником Павла Врбы в «Анжи» из Махачкалы. 30 декабря 2016 года в связи с отставкой Павла Врбы вместе с Душаном Фитцелем и Мартином Тихачеком покинул клуб из Дагестана.

Достижения 
 Чемпион СССР (1987, 1989)
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии (1991, 1992)
 Победитель Кубка Федерации футбола СССР (1987)

Примечания

Ссылки 
 На сайте ФК «Спартак» Москва
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Сигма»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Тренчин»
Тренеры ФК «Спартак» Щёлково